Trn (bulgariska: Трън) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Trn och regionen Pernik, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Sofia. Trn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Trn är huvudsakligen kuperad. Trn ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Trn. Runt Trn är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Trn växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Pernik (region)